Nederlanders in het Belgische voetbal geeft een overzicht van Nederlanders die een contract hebben (gehad) bij Belgische voetbalclubs uit de hoogste drie divisies.

Voetballers

Hoofdtrainers

Overige functies 

Belgische
Voetbal in België